wojna o sukcesję kastylijską (1475–1479)
 wojna o sukcesję portugalską (1580–1583)
 wojna o niepodległość Portugalii (1640–1668)
 wojna o sukcesję hiszpańską (1701–1714)
 wojna hiszpańsko-portugalska (1735–1737) – w Banda Oriental
 wojna hiszpańsko-portugalska (1762) – inwazja na Portugalię podczas wojny siedmioletniej
 wojna hiszpańsko-portugalska (1776–1777) – w Ameryce Południowej

Zobacz też 
 wojna na Półwyspie Iberyjskim (1808–1814)